Substrato (gráfica) — na indústria gráfica, todo suporte que recebe a impressão
Substrato (ecologia) — em ecologia, meio que possa servir de suporte a organismos vivos
Substrato (química) — composto químico que sofre uma reacção catalisada por enzima

Estrato (linguística) — língua que em dado território foi substituída por outra, deixando nesta traços perceptíveis

Ver também 
 Superstrato

Desambiguação